Nakhon Nayok (provincie), een provincie in het midden van Thailand
Amphoe Mueang Nakhon Nayok, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand
Nakhon Nayok (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Nakhon Nayok (rivier), een rivier in Centraal-Thailand